Ville Heikkinen (ur. 1994) – fiński hokeista
 Ville Heikkinen (ur. 1995) – fiński narciarz